{{Кинематографист
|имя                  = Бетти Росс Кларк
|оригинал имени       = 
|изображение          = Betty Ross Clarke ph720.jpg
|описание изображения = В 1920 году
|имя при рождении     = Мэй КларкMay Clarke
|профессия            = 
|годы активности      = 1920—1924, 1930—1933, 1936—1940 (кино)
}}

Бе́тти Росс Кларк (; ) — американская актриса театра и кино.

 Биография 
Мэй Кларк (настоящее имя актрисы) родилась 19 апреля 1896 года<ref name="imdb">Биография Бетти Росс Кларк  на сайте imdb.com</ref> (согласно другим источникам — 1 мая 1892 года) в городке  (штат Северная Дакота, США). Её отца звали Чарльз Уиллард Кларк, мать — Кора Росс. Дедушка по материнской линии — известный адвокат, судья и генерал  (1823—1901); прадедушка — известный первопроходец, скотовод, торговец, майор, основатель иллинойсских городов  и   (1790—1837).

В возрасте трёх лет Мэй с родителями переехала в столицу Миннесоты, город Миннеаполис. Девочка мечтала стать балериной, училась танцам, но успех на сцене и киноэкранах привёл её к мысли оставить это занятие. Кларк начала сниматься в кино в 1920 году, поменяв для звучности своё имя Мэй на Бетти Росс. За 20 лет (с заметными перерывами) кино-карьеры она снялась в 35 фильмах, как немых так и звуковых. Из них одиннадцать лент вышли без указания её в титрах, а пять были короткометражными.

В 1923 году Кларк с мужем Коллинсом, британцем по национальности, уплыла в Англию. Там она получила гражданство и продолжила играть на сцене и в кино. В 1926 году пара отправилась в Австралию, где Кларк играла в театрах, но не в кино. В июле 1929 года Кларк с мужем вернулись в США, привлечённые набирающим популярность звуковым кино. После шестилетнего кинематографического перерыва Кларк снова появилась на экранах, но теперь ей уже доставались, в основном, эпизодические роли, зачастую без указания в титрах. Поскольку в 1923 году Кларк сменила своё гражданство на британское, ей пришлось проходить процедуру натурализации и лишь 28 декабря 1934 года она снова стала гражданкой США.

В октябре 1929 года в США произошёл биржевой крах. Поскольку Коллинс был банкиром, это сильно подорвало финансовое состояние семьи. Чтобы заработать, он тоже стал кинематографистом: был режиссёром диалогов, а позднее и кинорежиссёром.

После 1940 года Бетти Росс Кларк больше не снималась.

В 1920-х годах водила автомобиль (женщина за рулём в то время была диковинкой) марки .

Была одной из 242 знаменитостей, оставивших свою роспись на двери книжного магазина квартала Гринвич-Виллидж между 1921 и 1925 годами. Ныне эта дверь хранится в  в Техасском университете в Остине.

Бетти Росс Кларк скончалась 24 января 1970 года в Лос-Анджелесе. Другие источники сообщают, что актриса умерла гораздо раньше: 31 января 1947 года. Похоронена на кладбище «Лесная поляна» в Глендейле.

Личная жизнь 
28 мая 1921 года Кларк вышла замуж за лос-анджелесского банкира, лейтенанта ВВС Великобритании в отставке и (с 1933 года) кинорежиссёра  (1895—1980). Неизвестно, сколько продолжался их брак, однако в 1934 году Коллинс женился второй раз, значит, к тому времени они с Кларк уже были разведены. Второй раз замуж Кларк не выходила, детей у неё не было.

Работа в театрах 
Кларк играла в самых разных театрах: в Питтсбурге (Пенсильвания), Хейверилле (Массачусетс), Су-Сити (Айова), Галифаксе (Новая Шотландия). 19 сентября 1917 года она впервые появилась на бродвейских подмостках. 2 июня 1924 года Кларк впервые сыграла в Лондоне. В 1926—1929 годах играла в театрах Австралии. После окончания своей кино-карьеры в 1940 году продолжила изредка играть в малоизвестных театрах США.

 1916 —  / Fair and Warmer
 1917 — Семейный выход / The Family Exit — Эвелин де Гасконь. , Нью-Йорк
 1921 — ? / True to Form. Театр «Брэмхолл», Нью-Йорк
 1922 — Красный мак / The Red Poppy — Лиана. Театры Гринвич-Виллидж
 1924 — Мужья-холостяки / Bachelor Husbands — Фифи Морган. Королевский театр, Лондон
 1924 — Ничейная земля / No Man's Land — Огаста. , Лондон
 1925 — Говорящая обезьяна / The Monkey Talks — Дора Лавендер. , Лондон
 1926 — Дом из стекла / The House of Glass — Маргарет Кейс. Театр «Принц Уэльский», Лондон
 1926—1929 — постановки , «Буря», «Детёныш циклона», «Дождь», «Невеста» и «Опороченная» в театрах Австралии.

 Избранная фильмография 

В титрах указана
 1920 —  / Romance — Сьюзан Ван Тайл
 1920 —  / If I Were King — Катерина де Вокель
 1921 — Миллионы Брюстера / Brewster's Millions — Пегги
 1921 —  / The Traveling Salesman — Бет Эллиотт
 1921 —  / Mother o' Mine — Долли Уилсон
 1921 —  / The Fox — Аннетт Фрейзер, дочь шерифа
 1921 —  / Her Social Value — Берта Хармон
 1921 —  / Lucky Carson — Дорис Бэнкрофт
 1922 —  / At the Sign of the Jack O'Lantern — миссис Карр
 1922 —  / The Man from Downing Street — Дорис Бёрнем
 1932 — Убийство на улице Морг / Murders in the Rue Morgue — мадам Л’Эспане
 1937 —  / A Bride for Henry — миссис Кёртис
 1938 —  / Judge Hardy's Children — тётя Милли Форрест
 1938 —  / Woman Against Woman — Элис
 1938 —  / Love Finds Andy Hardy — тётя Милли Форрест
 1938 —  / Too Hot to Handle — миссис Хардинг
В титрах не указана
 1933 —  / Headline Shooter — Сью
 1936 —  / The Public Pays — секретарша Пейджа (к/м)
 1937 —  / A Night at the Movies — жена (к/м)
 1938 —  / Paradise for Three — телефонистка
 1938 —  / Hold That Kiss — гостья на свадьбе
 1938 —  / Sweethearts — женщина в 
 1939 —  / Four Wives — медсестра доктора Форреста
 1940 —  / Untamed'' — мать

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США